Хе́льмут Кё́гльбергер (; 12 января 1946, Штайр — 23 сентября 2018) — австрийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Трёхкратный чемпион Австрии.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
 Чемпион Австрии (3): 1964/65, 1968/69, 1969/70
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1964/65, 1970/71, 1973/74
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (2): 1969, 1975

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Австрии